Hvar (ciutat), municipi de Croàcia.
 Hvar (illa), illa a la costa croata.
 HVAR , acrònim de High Velocity Aircraft Rocket, míssil de la II Guerra Mundial.